Нина Васильевна Скрипникова (1919—?) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 1 апреля 1919 года на хуторе Винсады, ныне Предгорного района Ставропольского края, в крестьянской семье.

В 1923 году семья переехала на Кубань и поселилась в селе Венцы-Заря, ныне Гулькевичского района Краснодарского края. После окончания пяти классов школы № 13, в связи с болезнью отца, как старший в семье ребёнок, была вынуждена оставить школу и пойти работать, помогая матери содержать семью. Нина начала трудовую деятельность в полеводческой бригаде местного свиноводческого совхоза. Вступила в комсомольскую ячейку. Будучи активной девушкой, в 1936 году участвовала в комсомольском велосипедном пробеге по маршруту Ростов-на-Дону — Москва, за который была награждена именными часами. По возвращении из пробега была избрана секретарём комсомольской организации и направлена на курсы шофёров. После получения водительского права, за ней был закреплён автомобиль «ГАЗ-АА».

Нина Скрипникова стала участницей Великой Отечественной войны с 1941 года. Свой боевой путь начала санитарным инструктором военного госпиталя в местечке Хоста (ныне район Сочи), позже была военным шофёром. На автомашине прошла войну от Кавказа до Чехословакии, где встретила победу. После демобилизации, в октябре 1945 года, вернулась в родной совхоз «Венцы-Заря» и продолжила работать в полеводческой бригаде. Затем возглавила полеводческое звено по выращиванию зерновых, которое по итогам работы 1947 года получило урожай пшеницы  с гектара на площади 8 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Скрипниковой Нине Васильевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После достижения пенсионного возраста, Н. В. Скрипникова в 1969 году продолжала работать в совхозном полеводстве до ухода на заслуженный отдых в 1982 году. Наряду с производственной, занималась общественной деятельностью — избиралась депутатом поселкового Совета депутатов трудящихся 1-го созыва (1937).

Была также награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985) и медалями, включая «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и «За взятие Будапешта».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Скрипникова Нина Васильевна
 «Моя малая Родина поселок Венцы, Гулькевичского района»
Депутаты поселковых советов СССР
Медики Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне